Dea Herdželaš (ur. 7 listopada 1996 w Sarajewie) – bośniacka tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Billie Jean King, medalistka igrzysk śródziemnomorskich

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała dziewięć turniejów singlowych i siedem deblowych rangi ITF. 23 maja 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 183. pozycję, natomiast 23 kwietnia 2018 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 341. miejsce.

W 2013 roku po raz pierwszy reprezentowała kraj w zmaganiach o Puchar Federacji.

W 2018 roku wywalczyła srebrny medal na igrzyskach śródziemnomorskich w konkurencji gry podwójnej.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Bośniackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Sarajewie
Urodzeni w 1996